Stop Thief – cortometraggio del 1906 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Stop Thief – film del 1920 diretto da Harry Beaumont

Pagine correlate 
Stop Thief!